Manuel Ricardo Elías Aparicio (Lima, 3 de abril de 1906 - ibídem, 13 de septiembre de 1979) fue un abogado peruano

Familia y estudios 
Nació en el distrito de Miraflores, Lima. Hijo del magistrado Ricardo Leoncio Elías Arias y Maria Manuela Aparicio Gómez-Sánchez. Fue bisnieto de Domingo Elías, presidente del Perú durante la denominada Semana Magna en 1844.

Realizó sus estudios escolares en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Lima.

Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual se graduó como Abogado.

Se casó con Solange Ulloa Ruiz de Somocurcio, con quien tuvo 2 hijas: María Magdalena y Carmen Manuela.

Se casó en segundas nupcias con Stella Iberico.

Carrera 
En 1938, el gobierno de Óscar R. Benavides le encargó la realización de estudios de sobre el régimen penal y penitenciario de las cárceles de Alemania e Italia.

Se desempeñó como Relator en el Consejo de Oficiales Generales

Fue Auditor de la 11° Zona Militar

Fue Juez Suplente en el Distrito Judicial de Lima. 

Fue Vocal Suplente de la Corte Superior de Lima.

Fue catedrático en la Escuela Militar de Chorrillos.

En enero de 1956 fue elegido como Decano del Colegio de Abogados de Lima, cargo que ejerció hasta julio del mismo año.

El 28 de julio de 1956 fue designado como Ministro de Trabajo y Asuntos Indígenas, formando parte del primer gabinete del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Permaneció en el cargo hasta abril de 1958.

En septiembre de 1958 volvió a ser nombrado como titular de Trabajo y Asuntos Indígenas y permaneció hasta julio de 1957.

En junio de 1960 fue nombrado Ministro de Gobierno y Policía por el presidente Manuel Prado Ugarteche, ejerció el cargo hasta el golpe militar de Ricardo Pérez Godoy.

El 18 de julio de 1962, Elías Aparicio se encontraba en Palacio de Gobierno junto al presidente Prado, esa madrugada llegaron los militares anunciando que el Comando Conjunto tomaría el poder y Prado fue llevado al BAP Callao.

Genealogía

Véase también 
Segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche

Referencias 

Nacidos en Lima
Fallecidos en Lima
Abogados de Perú
Ministros de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú
Ministros de Gobierno y Policía de Perú